Anonymus (vom griechischen ανώνυμος für ‚namenlos, ungenannt‘) steht für:
 Anonymus, Bezeichnung für Autoren unbekannter Identität

 Anonymus (Chronist), Chronist und Notar am Hof König Bélas um das Jahr 1200
 Anonymus (Film), Spielfilm von Roland Emmerich aus dem Jahr 2011

Siehe auch
 Anonymous, Anonyma